De kwalificatie voor het Europees kampioenschap handbal vrouwen 2006 was een reeks wedstrijden, alle gespeeld in 2005, in het handbal waar werd uitgemaakt welke tien landen mochten deelnemen aan het Europees kampioenschap handbal vrouwen 2006 in Zweden. Reeds geplaatst voor de eindronde waren de nummers één tot en met vijf van het EK 2004, respectievelijk Noorwegen, Denemarken, Hongarije, Rusland en Duitsland, plus gastland Zweden.

Eerste ronde

Groep A

|}

Groep B

|}

Play-offs
Alle tijden zijn lokaal.

''Macedonië wint over twee duels met 55–47 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Kroatië wint over twee duels met 51–48 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Frankrijk wint over twee duels met 64–53 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Slovenië wint over twee duels met 60–52 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Polen wint over twee duels met 53–44 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Oekraïne wint over twee duels met 54–46 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Oostenrijk wint over twee duels met 74–46 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Nederland wint over twee duels met 56–51 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Servië en Montenegro wint over twee duels met 51–47 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Spanje wint over twee duels met 51–49 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

Zie ook
Europees kampioenschap handbal mannen 2006 (kwalificatie)

Europees kampioenschap handbal
Handbal in 2005